Duratón (rivier); een rivier in de Spaanse Sierra de Guadarrama
Duratón (plaats); een plaats in de Spaanse gemeente Sepúlveda in de regio Castilië en León
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón; een natuurpark in de Spaanse regio Castilië en León